Bloomington kan syfta på:

USA
Bloomington, California
Bloomington, Idaho
Bloomington, Illinois
Bloomington, Indiana
Bloomington, Maryland
Bloomington, Minnesota
Bloomington, Nebraska
Bloomington, Texas
Bloomington, Wisconsin